Koscher (se citește: Koșer) se poate referi la:
Kașrut, ansamblul de norme alimentare din iudaism (în limba ebraică: כשר kascher, înseamnă: curat, adecvat, bun)
În dialectul din Renania-Palatinat înseamnă cârnat din carne de vită

Denumiri asemănătoare
Kocher (râu), un afluent a lui Neckar